Peter Allen – calciatore inglese
  Peter Allen – compositore e autore di colonne sonore canadese
 Peter Allen – cantautore australiano

Pagine correlate 
 Allen